Panama City pode ser:

Cidade do Panamá: Cidade capital do Panamá
Panama City (Flórida): Sede do condado de Bay no estado americano da Flórida
Panama City Beach

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos